Andrzej Zaucha (zanger) (1949-1991), een Pools zanger
Andrzej Zaucha (journalist) (1967), een Pools journalist en schrijver